Duitsland:
 Seedorf (legerplaats), voormalige Nederlandse legerplaats in de deelstaat Nedersaksen
 Seedorf (Kreis Segeberg), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Seedorf (Lauenburg), een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Seedorf (Nedersaksen), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
 Borgdorf-Seedorf, een plaats in de deelstaat Sleeswijk-Holstein

Zwitserland:
 Seedorf (Bern), een gemeente in het kanton Bern
 Seedorf (Uri), een gemeente in het kanton Uri

Personen
 Seedorf (familie), de familie Seedorf

 Chedric Seedorf, een Nederlandse voetballer
 Clarence Seedorf, een Nederlandse voetballer
 Collin Seedorf, een Nederlandse voetballer
 Regilio Seedorf, een Nederlandse voetballer
 Stefano Seedorf, een Nederlandse voetballer